Џон Марвуд Клиз (; Вестон на Меру, 27. октобар 1939) награђивани је енглески глумац, комичар, писац, филмски продуцент и певач.

Клиз је вероватно најбоље познат по његовим улогама у британским комедијама Летећи циркус Монти Пајтона и Фалични пансион.

Улоге 

|-
| 1968. || || -{Interlude}- ||TV Publicist ||
|-
| 1969. || || -{The Magic Christian}- ||Mr. Dougdale ||
|-
| 1969. || || -{The Best House in London}- || Џоунс ||Uncredited
|-
| 1970. || || -{The Rise and Rise of Michael Rimmer}- || Pummer ||Writer
|-
| 1971. || А сада нешто сасвим другачије || -{And Now for Something Completely Different}- || разне улоге ||Writer
|-
| 1971. || || -{The Statue}- || Хари ||
|-
| 1973. || || -{Elementary, My Dear Watson}- || Шерлок Холмс ||
|-
| 1974. || || -{Romance with a Double Bass}- || Musician Smychkov ||Writer
|-
| 1975. || Монти Пајтон и Свети грал || -{Monty Python and the Holy Grail}- || разне улоге ||Writer
|-
| 1976. || || -{Meetings, Bloody Meetings}- || Тим ||
|-
| 1977. || || -{The Strange Case of the End of Civilization as We Know It}- || Шерлок Холмс ||
|-
| 1979. || Житије Брајаново || -{Monty Python's Life of Brian}- || разне улоге ||Writer
|-
| 1980. || || -{The Secret Policeman's Ball}- || разне улоге ||
|-
| 1981. || || -{The Great Muppet Caper}- || Невил ||
|-
| 1981. || || -{Time Bandits}- || Gormless Robin Hood ||
|-
| 1982. || || -{Privates on Parade}- || Major Giles Flack ||
|-
| 1983. || || -{Yellowbeard}- || Blind Pew ||
|-
| 1983. || Смисао живота Монтија Пајтона || -{Monty Python's The Meaning of Life}- || разне улоге ||Writer
|-
| 1985. || || -{Silverado}- ||Langston ||
|-
| 1986. || || -{Clockwise}- ||Mr. Stimpson || 
|-
| 1988. || Риба звана Ванда || -{A Fish Called Wanda}- ||Lawyer Archie Leach ||Writer/Executive Producer
|-
| 1989. || || -{Erik the Viking}- || Halfdan the Black and Svend Berserk ||
|-
| 1989. || || -{The Big Picture}- ||Bartender ||
|-
| 1990. || || -{Bullseye!}- || Man on the Beach in Barbados Who Looks Like John Cleese ||
|-
| 1991. || || -{An American Tail: Fievel Goes West}- || Cat R. Waul (глас) ||
|-
| 1992. || || -{Did I Ever Tell You How Lucky You Are?}- || наратор ||
|-
| 1993. || || -{Splitting Heirs}- ||Raoul P. Shadgrind ||
|-
| 1994. || Франкенштајн || -{Mary Shelley's Frankenstein}- ||Professor Waldman ||
|-
| 1994. || || -{Disney's Rudyard Kipling's The Jungle Book}- ||Dr. Julius Plumford ||
|-
| 1994. || || -{The Swan Princess}- ||Jean-Bob ||
|-
| 1996. || || -{The Wind in the Willows}- ||Mr. Toad's Lawyer ||
|-
| 1997. || Дивља створења || -{Fierce Creatures}- || Rollo Lee ||Writer/Producer
|-
| 1997. || Ђорђе из Џунгле || -{George of the Jungle}- || Мајмун звани Мајмун (глас) ||
|-
| 1998. || || -{In the Wild: Operation Lemur with John Cleese}- || наратор ||
|-
| 1999. || || -{The Out-of-Towners}- || Mr. Mersault ||
|-
| 1999. || Свет није довољан || -{The World Is Not Enough}- || -{R}- ||
|-
| 2000. || || -{Isn't She Great}- || Хенри Маркус ||
|-
| 2000. || || -{The Magic Pudding}- || Albert, The Magic Pudding (глас) ||
|-
| 2001. || || -{Quantum Project}- || Alexander Pentcho ||
|-
| 2001. || || -{Here's Looking at You: The Evolution of the Human Face}- || наратор ||
|-
| 2001. || Трка пацова || -{Rat Race}- || Доналд Синклер ||
|-
| 2001. || Хари Потер и Камен мудрости || -{Harry Potter and the Philosopher's Stone}- ||Nearly Headless Nick ||
|-
| 2002. || Хари Потер и Дворана тајни || -{Harry Potter and the Chamber of Secrets}- ||Nearly Headless Nick ||
|-
| 2002. || || -{Roberto Benigni's Pinocchio}- ||The Talking Crickett (глас): English Version ||
|-
| 2002. || Умри други дан || -{Die Another Day}- ||Q ||
|-
| 2002. || || -{The Adventures of Pluto Nash}- || Џејмс ||
|-
| 2003. || || -{Charlie's Angels: Full Throttle}- ||Mr. Munday ||
|-
| 2003. || || -{Scorched}- ||Charles Merchant ||
|-
| 2003. || Ђорђе из џунгле || -{George of the Jungle 2}- || || Мајмун звани Мајмун (глас)
|-
| 2004. || Шрек 2 || -{Shrek 2}- || || краљ Харолд (глас)
|-
| 2004. || Пут око света за 80 дана || -{Around the World in 80 Days}- ||Grizzled Sergeant ||
|-
| 2005. || || -{Valiant}- ||Mercury (глас) ||
|-
| 2006. || Шарлотина мрежа || -{Charlotte's Web}- ||Samuel the Sheep (глас) ||
|-
| 2006. || Човек из града || -{Man About Town}- || Dr. Primkin ||
|-
| 2007. || Шрек 3 || -{Shrek the Third}- || краљ Харолд (глас) ||
|-
| 2008. || || -{Igor}- ||Dr. Glickenstein (глас) ||
|-
| 2008. || || -{The Day the Earth Stood Still}- ||Dr. Barnhardt ||
|-
| 2009. || Пинк Пантер 2 || -{The Pink Panther 2}- || главни инспектор Шарл Драјфус ||
|-
| 2009. || Планета 51 || -{Planet 51}- || Professor Kipple (глас) ||
|-
| 2010. || || -{Spud}- ||The Guv ||
|-
| 2010. || || -{Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole}- ||Ghost (глас) ||
|-
| 2010. || Шрек срећан заувек || -{Shrek Forever After}- || краљ Харолд (глас) ||
|-
| 2011. || || -{Winnie the Pooh}- || наратор ||
|-
| 2011. || || -{The Big Year}- ||Historical Montage Narrator (глас) ||
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1939.
Британски глумци
Британски комичари
Британски продуценти
Британски књижевници
Британски певачи
Енглески глумци
Енглески комичари
Енглески продуценти
Енглески књижевници
Енглески певачи
Добитници награде Еми
Добитници награде БАФТА
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду
Вегетаријанци